Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1989 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Steffi Graf und Gabriela Sabatini. Das Finale bestritten Jana Novotná und Helena Suková gegen Laryssa Sawtschenko und Natallja Swerawa, das Novotná und Suková in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1989